New London ("Nova Londres", em inglês) pode se referir a:

Topônimos
Nos Estados Unidos
New London (Connecticut) - cidade portuária e principal via de entrada do litoral nordeste do país
New London (condado de Connecticut)
New London (Arkansas)
New London (Indiana)
New London (Iowa)
New London (Maryland)
New London (Minnesota)
New London (Missouri)
New London (Nova Hampshire)
New London (Nova York)
New London (Carolina do Norte)
New London (Ohio)
New London (condado de Chester), Pennsylvania
New London (condado de (Clearfield County), Pennsylvania
New London (Texas)
New London (condado de Bedford), Virginia
New London (condado de Campbell), Virginia
New London (condado de Caroline), Virginia
New London (Washington)
New London (Wisconsin)
New London Township, pelo menos três locais diferentes

Outros lugares
New London - primeiro nome de St. George's, na ilha de Bermuda
New London (Ilha do Príncipe Eduardo) - Canadá

Outros
Naval Submarine Base New London - base naval americana em Groton, Connecticut, Estados Unidos
Kelo v. City of New London - caso judicial que afetou significantemente o uso da desapropriação (eminent domain) naquele país
Explosão da Escola New London - desastre ocorrido em 1937 numa escola de New London, no estado americano do Texas

Desambiguações de topônimos